La tecnología 6G será la sexta generación de tecnologías de comunicaciones inalámbricas que soportan redes de datos celulares. Será el sucesor de la 5G y será significativamente más rápida, a velocidades de unos 95Gb/s. Varias empresas como Nokia, Samsung, Huawei y LG e incluso los gobiernos de países como Corea del Sur y Japón han mostrado interés en esta tecnología. Se estima que la tecnología 6G empiece a comercializarse a partir de 2030.

Progreso 
Estudios recientes han contribuido a un marcado progreso en la industria 6G, especialmente porque la 5G todavía está comenzando. Un grupo con sede en la Universidad de California en Santa Bárbara ha logrado un progreso significativo al construir un dispositivo que puede acelerar el proceso de desarrollo y ahorrar mucho tiempo durante la fase de diseño. Informaron aspectos clave del dispositivo, incluido un transistor de alta movilidad de electrones de nitruro de galio "n-polar", en dos artículos que aparecieron recientemente en IEEE Electron Device Letters. Esta tecnología se conoce como transistor de alta movilidad de electrones (HEMT). La presencia de esta carga le da al dispositivo la capacidad de operar a altas frecuencias, porque los electrones pueden moverse rápidamente a través de él sin obstrucciones. Aunque los datos aún no se han publicado, los investigadores afirman que muestran resultados prometedores y, de acuerdo con su plan, probarán los nuevos dispositivos a frecuencias aún más altas que antes (140 GHz y 230 GHz).

En noviembre de 2020, Reino Unido dio a conocer el lanzamiento del Centro de Innovación de sexta generación (6GIC), creado para la investigación en ingeniería de telecomunicaciones avanzada con la finalidad de desarrollar tecnología que fusione el mundo físico con el virtual. Dicho centro pertenece a la Universidad de Surrey. En las mismas fechas, el gobierno de China puso en órbita el primer satélite 6G en pruebas del mundo para probar las nuevas bandas de espectro que se utilizarán para la transmisión de datos por 6G en el futuro. También ese mismo mes Google y Apple se unieron a la Next G Alliance, una organización de Estados Unidos centrada en la nueva tecnología 6G.

En diciembre de 2020 se hizo público que Nokia coordinará el proyecto Hexa-X, una iniciativa de la Comisión Europea para impulsar el liderazgo europeo en la investigación de la tecnología móvil de sexta generación. Al mismo tiempo, la Universitat Politècnica de València y Huawei Technologies pusieron en marcha la primera unidad de investigación conjunta con el objetivo de avanzar hacia la futura red de comunicaciones móviles 6G.

En mayo de 2021, se dio a conocer que la Unión Europea prevé iniciar las primeras conexiones con tecnología 6G en 2023/2024.

En junio de 2021, Samsung dio a conocer su estrategia para las redes 6G, con frecuencias de hasta un terahercio (THz).

En agosto de 2021, investigadores de LG y del laboratorio Fraunhofer-Gesellschaft lograron transmitir señales 6G a una distancia récord de 100 metros, multiplicando por 6 la conseguida hace unos meses por Samsung.

En junio de 2022, se dio a conocer que el departamento de Investigación de Redes de Japón, dependiente del Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (NICT), había conseguido la primera transmisión exitosa de 1 petabit por segundo en una fibra multinúcleo de revestimiento estándar.

Referencias 

Estándares de telefonía móvil
Sistemas de comunicación inalámbricos
Centros de procesamiento de datos
Internet de las cosas